Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Open ottobre 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Jonas Svensson 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Jim Courier (secondo turno)
 Michael Chang (campione)
 Wally Masur (secondo turno)
 Henrik Holm (primo turno)

 Brad Gilbert (primo turno)
 Brett Steven (secondo turno)
 Jonas Svensson (finale)
 Jason Stoltenberg (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Open 1993
ATP Tour 1993